Óleo vermelho é definido como uma substância de variada composição formada quando uma solução orgânica, tipicamente o fosfato de tri-n-butila (TBP, tri-n-butyl phosphate, um agente usado para a extração de metais pesados ​​em plantas de reprocessamento nuclear) e seu diluente — entra em contato com ácido nítrico concentrado, a uma temperatura acima de 120° C.

Dentro da indústria de etileno (eteno), "óleo vermelho" é um termo que descreve um contaminante orgânico frequentemente encontrado em torres de processamento cáustico. O "óleo vermelho" é um polímero orgânico que é formado a partir da condensação de aldol de acetaldeído em solução de hidróxido de sódio. Inicialmente, o acetaldeído forma um óleo amarelo leve que flutua. Rapidamente este continuará a polimerização em uma cor mais familiar alaranjada/avermelhada, daí o termo "óleo vermelho". Este óleo vermelho, particularmente quando envelhecido, forma um óleo pesado mais pegajoso que é difícil de separar. Isso produz problemas de incrustações e entupimento na torre de processamento cáustico e sistemas de manuseio de cáusticos gastos (soda exausta) a jusante, fazendo deste óleo vermelho um contaminante que é acompanhado de perto na indústria.

Ligações externas 
 Control of red oil explosions in defense nuclear facilities (PDF — 120KB). Defense Nuclear Facilities Safety Board — 2003.
 Maugans, C.; Howdeshell, M.; De Haan, S.; "The Effects of Caustic Tower Operations and Spent Caustic Handling on the Wet Air Oxidation (WAO) of Ethylene Spent Caustic", 2009 Ethylene Producers Conference, Tampa, FL. 2009. PDF — www.water.siemens.com

Tecnologia nuclear
Química industrial